Puščava je lahko:
 puščava - slabo oziroma popolnoma nerodovitno področje

naselje v Sloveniji:
 Puščava, Lovrenc na Pohorju
 Puščava, Mokronog - Trebelno